Рафаел Надал је четврти пут освојио турнир. У финалу му је Кеј Нишикори предао меч при резултату 2:6, 6:4, 3:0.

Носиоци

 Рафаел Надал (победник)
 Новак Ђоковић (одустао пре почетка турнира)
 Станислас Вавринка (друго коло)
 Роџер Федерер (одустао пре почетка турнира)
 Давид Ферер (полуфинале)
 Томаш Бердих (четвртфинале)
 Енди Мари (треће коло)
 Милош Раонић (треће коло)

 Џон Изнер (треће коло)
 Кеј Нишикори (финале)
 Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
 Григор Димитров (треће коло)
 Фабио Фоњини (прво коло)
 Томи Хас (прво коло)
 Михаил Јужни (друго коло)
 Томи Робредо (прво коло)

Жреб

Завршница

Група 2

Група 4

Квалификације
Носиоци

  Сантијаго Хиралдо (квалификовао се)
  Жилијен Бенето (прво коло)
  Тејмураз Габашвили (квалификовао се)
  Игор Сајслинг (квалификовао се)
  Андреј Голубјев (квалификовао се)
  Бенјамин Бекер (квалификовао се)
  Маринко Матошевић (друго коло, срећни губитник)

<li> Доминик Тим (квалификовао се)
<li> Алехандро Фаља (прво коло)
<li> Олександар Недовјесов (прво коло)
<li> Лукаш Кубот (друго коло, срећни губитник'')<li> Бернард Томић (друго коло)
<li> Алехандро Гонзалез ''(друго коло)
<li> Пол-Анри Матје (квалификовао се)

Квалификанти

  Сантијаго Хиралдо
  Пол-Анри Матје
  Тејмураз Габашвили 
  Игор Сајслинг

<ol start="5">
<li> ''' Андреј Голубјев
<li> ''' Бенјамин Бекер 
<li>  Доминик Тим
</ol>

Срећни губитници Маринко Матошевић

<ol start="2">
<li>''' Лукаш Кубот
</ol>

Квалификациони жреб

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2014.